Barcelona Open 2018, właśc. Barcelona Open Banc Sabadell 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 23–29 kwietnia 2018 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 794 220 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Hiszpanii